Příjmení Ilić nosí více významných osobností:

 Danilo Ilić (1891–1915) – srbský nacionalista a hlavním organizátor atentátu na Františka Ferdinanda d'Este
 Ivan Ilić (* 1978) – americký klavírní virtuóz srbského původu
 Jovan Ilić (1824–1901) – srbský básník a politik
 Velimir Ilić (* 1951) – srbský politik